Раффль () — німецьке прізвище. Відомі носії:
 Міхаель Раффль (1988) — австрійський хокеїст.
 Томас Раффль (1986) — австрійський хокеїст.

Німецькі прізвища